Roger Davis (peintre), peintre anglais (né en 1942)
 Roger Davis (acteur), acteur américain (1884-1980)
 Roger Davis (Pennsylvanie), homme politique américain (1762-1815)